Rzeczyca-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Rzeczyca-Kolonia, un village du powiat de Kraśnik
 Rzeczyca-Kolonia, un village du powiat de Puławy